Diese Liste enthält alle offiziellen Spiele der niederländischen Fußballnationalmannschaft der Männer nach Zählung des Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen

1905 bis 1909

1910 bis 1919

1920 bis 1929

1930 bis 1939

1940 bis 1949

1950 bis 1959

1960 bis 1969

1970 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik 

Die niederländische Nationalmannschaft absolvierte bis heute neun Elfmeterschießen, von denen sie zwei gewann und sieben verlor – davon eines in einem Freundschaftsspiel. Die dadurch entschiedenen Spiele zählen im Folgenden als Unentschieden, die im Elfmeterschießen erzielten Tore werden für das Torverhältnis nicht berücksichtigt.

Partien, die in der Verlängerung entschieden wurden, werden entsprechend ihrem Resultat gewertet.

Anlässe 
Die Spiele des EM-Viertelfinales 1976 gegen Belgien zählen zur EM-Qualifikation, da die Endrunde lediglich aus Halbfinale und Endspiel bestand.

Sämtliche Länderspielbilanzen 
Die Niederlande traten bis heute gegen 89 verschiedene Nationalmannschaften an, darunter sind:

 9 der derzeit 55 Nationalmannschaften der CAF
 9 der derzeit 46 Nationalmannschaften der AFC, darunter mit Australien ein früheres OFC-Mitglied
 50 der derzeit abzüglich der Niederlande 53 Nationalmannschaften der UEFA, darunter mit Israel ein früheres AFC-Mitglied
 4 der derzeit 40 Nationalmannschaften der CONCACAF, dabei als erste europäische Mannschaft 1960 gegen Suriname, zum Zeitpunkt des Spiels  gleichberechtigter und sich selbst verwaltender Teil der Niederlande
 8 der derzeit 10 Nationalmannschaften der CONMEBOL
 8 ehemalige Nationalmannschaften (kursiv gesetzt), von denen 6 zum Zeitpunkt der letzten Spiele der UEFA und 1 der CONCACAF (Niederländische Antillen, zum Zeitpunkt des Spiels ein Land innerhalb des Königreiches der Niederlande, gegen die die Niederlande 1958 als erste europäische Mannschaft spielten) angehörten
 2 Amateurnationalmannschaften, die in der heutigen Zeit nicht mehr existieren sowie
 die speziell für die Olympischen Spiele zusammengesetzte Nationalmannschaft Großbritanniens

Die Niederlande weisen folgende Bilanzen auf:

Spielorte 
Die Niederlande trugen 1928 die Olympischen Spiele und im Jahr 2000 die Fußball-Europameisterschaft aus. Die im Rahmen dieser Turniere ausgetragenen Spiele der niederländischen Nationalmannschaft zählen als Heimspiele, die Partien gegen Turnier-Gastgeber dementsprechend als Auswärtsspiele.

Spielstädte

Anmerkungen und Einzelnachweise

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der niederländischen Fußballnationalmannschaft der Frauen

Weblinks 
 Homepage des niederländischen Fußballverbandes KNVB
 Detaillierte Statistiken auf voetbalstats.nl
 FIFA-Liste der Länderspiele der Niederlande (Zeitraum manuell einstellen)
 Länderspiele auf der Webseite des KNVB (Zeitraum manuell einstellen)

Niederlande
!Landerspiele